Sezona Formule 1 2011 je dvainšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIA. Začela se je 27. marca 2011 z dirko za , končala pa 27. novembra 2011 z devetnajsto dirko sezone za . Dirkaški naslov je osvojil Nemec Sebastian Vettel, moštvenega pa Red Bull.

Dirkači in moštva 

|-
|rowspan=2|  Red Bull Racing
!rowspan=2| Red Bull
|rowspan=2| RB7
|rowspan=2| Renault
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 1
|  Sebastian Vettel
|rowspan=2 align="left"| Daniel Ricciardo
|-
|align="center"| 2
|  Mark Webber
|-
|rowspan=2|  Vodafone McLaren Mercedes
!rowspan=2| McLaren
|rowspan=2| MP4-26
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 3
|  Lewis Hamilton
|rowspan=2 align="left"| Pedro de la Rosa Gary Paffett
|-
|align="center"| 4
|  Jenson Button
|-
|rowspan=2|  Scuderia Ferrari Marlboro
!rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2| F150
|rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 5
|  Fernando Alonso
|rowspan=2 align="left"| Giancarlo Fisichella Jules Bianchi Marc Gené
|-
|align="center"| 6
|  Felipe Massa
|-
|rowspan=2|  Mercedes GP Petronas
!rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2| MGP W02
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 7
|  Michael Schumacher
|rowspan=2 align="left"| Anthony Davidson
|-
|align="center"| 8
|  Nico Rosberg
|-
|rowspan=3|  Lotus Renault GP
!rowspan=3| Renault
|rowspan=3| R31
|rowspan=3| Renault
|rowspan=3 align="center"| 
|rowspan=2 align="center"| 9
|  Nick Heidfeld
|rowspan=3 align="left"| Romain Grosjean Fairuz Fauzy Bruno Senna Ho-Pin Tung Jan Charouz
|-
|  Bruno Senna
|-
|align="center"| 10
|  Vitalij Petrov
|-
|rowspan=2|  AT&T Williams
!rowspan=2| Williams
|rowspan=2| FW33
|rowspan=2| Cosworth
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 11
|  Rubens Barrichello
|rowspan=2 align="left"| Valtteri Bottas
|-
|align="center"| 12
|  Pastor Maldonado
|-
|rowspan=2|  Force India F1 Team
!rowspan=2| Force India
|rowspan=2| VJM04
|rowspan=2| Mercedes
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 14
| Adrian Sutil
|rowspan=2 align="left"| Nico Hülkenberg
|-
|align="center"| 15
|  Paul di Resta
|-
|rowspan=3|  Sauber F1 Team
!rowspan=3| Sauber
|rowspan=3| C30
|rowspan=3| Ferrari
|rowspan=3 align="center"| 
|align="center"| 16
|  Kamui Kobajaši
|rowspan=3|  Esteban Gutiérrez Pedro de la Rosa
|-
|rowspan=2 align="center"| 17
|  Sergio Pérez
|-
|  Pedro de la Rosa
|-
|rowspan=2|  Scuderia Toro Rosso
!rowspan=2| Toro Rosso
|rowspan=2| STR6
|rowspan=2| Ferrari
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 18
|  Sébastien Buemi
|rowspan=2 align="left"| Daniel Ricciardo
|-
|align="center"| 19
|  Jaime Alguersuari
|-
|rowspan=3|  Team Lotus
!rowspan=3| Lotus
|rowspan=3| TL11
|rowspan=3| Renault
|rowspan=3 align="center"| 
|align="center"| 20
|  Heikki Kovalainen
|rowspan=3 align="left"| Karun Čandok Luiz Razia  Davide Valsecchi  Ricardo Teixeira
|-
|rowspan=2 align="center"| 21
|  Jarno Trulli
|-
|  Karun Čandok
|-
|rowspan=3|  Hispania Racing F1 Team (HRT)
!rowspan=3| Hispania
|rowspan=3| F111
|rowspan=3| Cosworth
|rowspan=3 align="center"| 
|rowspan=2 align="center"| 22
|  Narain Kartikejan
|rowspan=3 align="left"| Narain Kartikejan  Jan Charouz
|-
|  Daniel Ricciardo
|-
|align="center"| 23
|  Vitantonio Liuzzi
|-
|rowspan=2|  Marussia Virgin Racing
!rowspan=2| Virgin
|rowspan=2| VR-02 
|rowspan=2| Cosworth
|rowspan=2 align="center"| 
|align="center"| 24
|  Timo Glock
|rowspan=2 align="left"| Sakon Jamamoto Robert Wickens Adrian Quaife-Hobbs
|-
|align="center"| 25
|  Jérôme d'Ambrosio
|}

Rezultati

Velike nagrade 

|-
! 1
|  Avstralija
| Albert Park
| 27. marec
|  Sebastian Vettel
|  Felipe Massa
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 2
|  Malezija
| Sepang
| 10. april
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 3
|  Kitajska
| Shanghai
| 17. april
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 4
|  Turčija
| Istanbul
| 8. maj
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 5
|  Španija
| Catalunya
| 22. maj
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 6
|  Monako
| Monaco
| 29. maj
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 7
|  Kanada
| Montreal
| 12. junij
|  Sebastian Vettel
|  Jenson Button
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 8
|  Evropa
| Valencia
| 26. junij
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 9
|  V. Britanija
| Silverstone
| 10. julij
|  Mark Webber
|  Fernando Alonso
|  Fernando Alonso
|  Scuderia Ferrari
| Poročilo
|-
! 10
|  Nemčija
| Nürburgring
| 24. julij
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 11
|  Madžarska
| Hungaroring
| 31. julij
|  Sebastian Vettel
|  Felipe Massa
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 12
|  Belgija
| Spa
| 28. avgust
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 13
|  Italija
| Monza
| 11. september
|  Sebastian Vettel
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 14
|  Singapur
| Marina Bay
| 25. september
|  Sebastian Vettel
|  Jenson Button
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 15
|  Japonska
| Suzuka
| 9. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Jenson Button
|  Jenson Button
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 16
|  Koreja
| Jeongam 
| 16. oktober
|  Lewis Hamilton
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 17
|  Indija
| Buddh
| 30. oktober
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Sebastian Vettel
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|-
! 18
|  Abu Dabi
| Yas Marina
| 13. november
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Lewis Hamilton
|  McLaren-Mercedes
| Poročilo
|-
! 19
|  Brazilija
| Interlagos 
| 27. november
|  Sebastian Vettel
|  Mark Webber
|  Mark Webber
|  Red Bull-Renault
| Poročilo
|}

Dirkaško prvenstvo

Konstruktorsko prvenstvo

Sklici in viri 

2011
2011 v športu